Antonio Núñez puede referirse a:

 Antonio Núñez Jiménez, revolucionario cubano;
 Antonio Núñez García-Saúco, diplomático español;
 Antonio Núñez “el Chocolate”, cantaor español;

Deportistas 
 Jesús Antonio Núñez, atleta español;
 Antonio Núñez Tena, futbolista español;
 Antonio Núñez Abreu''', futbolista español;